Turniej o Srebrny Kask 1989 w sporcie żużlowym - coroczny turniej żużlowy organizowany przez Polski Związek Motorowy. Dwudziesty czwarty finał odbywał się w Częstochowie i Rybniku. Piotr Świst wygrał dwudniowy turniej.

Wyniki

Pierwszy finał 
 19 września 1989 r. (środa), Częstochowa

Drugi finał 
 20 września 1989 r. (czwartek), Rybnik

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

1989
1989 w sporcie żużlowym
1989 w polskim sporcie